Dylewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dylewo (Grunwald) im Powiat Ostródzki, bis 1945: Döhlau, Kreis Osterode, Ostpreußen

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dylewo (Kowalewo Pomorskie) im Powiat Golubsko-Dobrzyński, vor 1945: Dylewo, Kreis Briesen, Westpreußen
 Dylewo (Rypin) im Powiat Rypiński

 Woiwodschaft Masowien: 
 Dylewo (Kadzidło) im Powiat Ostrołęcki
 Dylewo (Sypniewo) im Powiat Makowski

Siehe auch: Dylewko